Натуральне число 673
 673 рік до нашої ери
 673 рік нашої ери